Ordet vintergrøn har flere betydninger:

Vintergrøn (botanik) om det, at planters blade overvintrer, uden at de kan kaldes stedsegrønne.
Vintergrøn-slægten om planteslægten Pyrola.
Singrøn-slægten (Vinca) kaldes ofte (ukorrekt) for vintergrøn.